Sandborg, även skrivet Sandborgh,  är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amanda Sandborg Waesterberg (1842–1918), pianist och kompositör
 Björn Sandborgh (född 1948), ämbetsman och vissångare
 Kerstin Sandborg (1931–2005), rektor och  politiker, folkpartist
 Lars Sandborgh (1896–1970), läkare
 Lasse Sandborg (aktiv 1969–1972),  musiker
 Olof Sandborg (1884–1965), skådespelare och teaterregissör
 Per Sandborgh (född 1945), skådespelare, röstskådespelare och översättare
 Stefan Sandborg (född 1970), militär, rikshemvärnschef
 Ulf Sandborg (1917–2000), musikdirektör
 Ulla Sandborgh (född 1960), civilingenjör och ämbetsman

Svenska efternamn